Откакто Римската империя е разделена на Източна и Западна, Солун става вторият по големина и значение град във Византийската империя след столицата. През този период градът е обсаждан няколко пъти и превземан на 3 пъти – от кръстоносците през 1204 година и от турците през 1387 и 1430 година.

Обсада от славяни 
 Първа обсада през 597 година
 Втора обсада 604
 Трета обсада 615 година
 Четвърта обсада 618 година в съюз с аварите
 Пета славянска обсада през 676 – 678
 Шеста славянска обсада през 685 година в съюз с хан Кубер

Обсада от българи и кръстоносци 
 Обсада от кръстоносците през 1204 година
 Българска обсада 1207 година от войските на цар Калоян

Обсада от араби и турци 
 Арабска обсада на Солун 904 година
 Първа турска обсада през 1383 - 1387 година
 Втора турска обсада 1430